Mark Hunter kan henvise til flere personer:

 Mark Hunter (roer), engelsk roer
 Mark Hunter (sanger), amerikansk sanger